Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2010 проводился с 14 по 21 ноября 2009 года в городе Берлингтон (провинция Онтарио) на арене Burlington Golf and Country Club. Чемпионат проводился в 47-й раз, в 15-й раз в провинции Онтарио и впервые в Берлингтоне.

В чемпионате принимали участие 12 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (для команды, которую возглавлял скип Марк Дэйси, это была 2-я победа в чемпионате), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Онтарио (скип Mark Bice). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Jason Montgomery).

Формат соревнований 
Турнир состоял из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе все 14 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды, а затем победитель полуфинала в финале играет с 1-й командой; проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Время начала матчей указано по UTC-5.

Составы команд

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

  команда, выходящая напрямую в финал плей-офф
  команда, выходящая в полуфинал плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars Team)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на стадии группового этапа (Round Robin) на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Приз за спортивное мастерство (Sportsmanship Award)

Определяется по результатам голосования кёрлингистов-участников чемпионата.
 Doug MacGregor ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2010
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2010
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2010

2009 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2009 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Онтарио
Ноябрь 2009 года